

Localitats a Cantàbria 
 Comarca de Campoo-Los Valles
 Mancomunitat Campoo-Cabuérniga
 Campoo de Enmedio
 Campoo de Yuso
 Hermandad de Campoo de Suso
 Estació d'esquí d'Alto Campoo

Localitats a Castella i Lleó 
 Aguilar de Campoo: Municipi de la Província de Palència (Castella i Lleó).

Títols nobiliaris 
 Marquesat d'Aguilar de Campoo: Títol nobiliari d'Aguilar de Campoo.
 Marquesat de Campoo